Pleš est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Pleš, une localité de Croatie de la municipalité de Bednja, comitat de Varaždin ;
en Serbie
 Pleš, un village de Serbie de la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
en Slovaquie
 Pleš, un village du district de Lučenec.